Sobięcin ist der Name folgender Orte in Polen:
 Sobięcin (Wałbrzych), Stadtteil von Wałbrzych, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Nieder Hermsdorf bzw. Hermsdorf, Kreis Waldenburg, Schlesien
 Sobięcin (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kleinsruh, Kreis Sensburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Sobiechy